A 620-as számú regionális autóbusz Dabason, a Dabasi szőlők és a Gyón Segesvári út között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabasi szőlők||11
|align=left|
|-
|1|| Öreg út||10
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Gyón vasúti megállóhely||9
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Gyón nyomda||8
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Gyón Szőlő utca||7
|align=left|
|-
|∫|| Dabas, Vay Sándor utca||6
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Gyón óvoda||∫
|
|-
|6|| Dabas, Gyón régi Piactér||5
|align=left|
|-
|7|| Dabas, Gyón Zlinszky iskola||4
|align=left|
|-
|8|| Dabas, Gyón tatárszentgyörgyi elágazás||3
|align=left|
|-
|9|| Dabas, Gyón Vacsi út||2
|align=left|
|-
|10|| Dabas, Gyón Örkényi utca 4.||1
|align=left|
|-
|11|| Dabas, Gyón Segesvári út||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai